Сельское поселение «Село Троицкое» — муниципальное образование в Жуковском районе Калужской области. Административный центр — село Троицкое. Статус и границы сельского поселения «Село Троицкое» установлены Законом Калужской области от 28.12.2004 № 7-ОЗ.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Жуковского района Калужской области
Сельские поселения Калужской области